Соаве — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето.
 Соаве — біле вино.